La Couture kan syfta på:
 La Couture, Pas-de-Calais
 La Couture, Vendée